Castellani puede hacer referencia a:

 Aldo Castellani, médico italiano.
 Castellani, empresa vitivinícola italiana.
 Cesar Castellani, arquitecto maltés.
 Christopher Castellani, escritor estadounidense.
 Daniel Castellani, jugador de voleibol argentino.
 Enrico Castellani, artista italiano.
 Fortunato Pio Castellani, joyero italiano.
 Gonzalo Castellani, futbolista argentino.
 Iván Castellani, jugador de voleibol argentino.
 John Castellani, baloncestista estadounidense.
 Leonardo Castellani, sacerdote argentino.
 Raymond Castellani, actor estadounidense.
 Rocky Castellani, boxeador estadounidense.
 Valentino Castellani, político italiano.